Carib Hurricane FC – grenadyjski klub piłkarski, mający siedzibę w mieście Victoria w północno-zachodniej części wyspy.

Historia 
Chronologia nazw: 
 1957: Hurricane SC
 2006: Carib Hurricane FC

Klub piłkarski Hurricane SC został założony w mieście Victoria w 1957 roku. W 1983 roku klub został jednym z współzałożycieli Division One, w rozgrywkach których startował, ale wkrótce opuścił najwyższy poziom ligowy. W 2001 powrócił do pierwszej dywizji. W sezonie 2003 zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski. W 2006 zmienił nazwę na Carib Hurricane FC i znów został mistrzem kraju.

Sukcesy

Trofea krajowe

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Alston George Park w Victorii, który może pomieścić 1000 widzów.

Skład w sezonie 2018/19 
Stan na 11 stycznia 2019

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Zobacz też 
 Hard Rock FC
 Paradise FC
 Queens Park Rangers SC

Przypisy

Bibliografia 
 
  klubu w bazie Weltfussballarchiv 
 Profil klubu w bazie Footballdatabase 
 Profil klubu w bazie Thefinalball 
 Profil klubu w bazie Worldfootball 
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

Grenadyjskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1957